

Cinema 
Cruel and Unusual – cortometraggio del 1916 diretto da Louis Myll
Cruel and Unusual – film documentario del 2006 diretto da Janet Baus, Dan Hunt e Reid Williams
Cruel & Unusual – film del 2013 direttao da Merlin Dervisevic

Fumetto 
 Cruel and Unusual – miniserie a fumetti del 1999 di Jamie Delano e Tom Peyer, disegni: John McCrea e Andrew Chiu

Letteratura 
 Insolito e crudele (Cruel and Unusual) – romanzo di Patricia Cornwell

Musica 
 Cruel & Unusual – album dei Charged GBH del 2004
 Cruel & Unusual – album dei Black Sun Empire del 2005

Televisione 
 Crudele e inusuale (Cruel & Unusual) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Crossing Jordan
 Casco rosso (Cruel and Unusual) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Law & Order - I due volti della giustizia